

Patronyme 
 Émile Gilliéron (1851–1924), un artiste et dessinateur suisse ;
 Jules Gilliéron (1854–1926), un linguiste et dialectologue suisse-française ;
 Laurent Gilliéron (* 1976), un journaliste et reporter-photographe suisse ;
 Lauriane Gilliéron (* 1984), une modèle et actrice, Miss Suisse en 2005 ;
 Louis Gilliéron (* 1909), un joueur de hockey suisse ;
 Peter Gilliéron (* 1953), un avocat de football et officiel suisse ;

Paronyme 
 Olivier Gilleron, scénariste de bande dessinée français
 Lénaëlle Gilleron-Gorry, patineuse artistique française

Autre 
 l'alphabet Rousselot-Gilliéron.

Patronyme français
Patronyme suisse